2 miejscowości w Polsce: 
 Celejów – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Wąwolnica 
 Celejów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Wilga

Ukraina:
 Celejów – wieś na Ukrainie w obwodzie tarnopolskim